Rudina peut désigner :

Toponymes 

le mont Rudina, une montagne de Bosnie-Herzégovine ;
Rudina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rudina, un village de Croatie situé dans la municipalité de Stari Grad, comitat de Split-Dalmatie ;
Rudina, un village de  situé dans le district de Kysucké Nové Mesto et dans la région de Žilina.

Autre 
Rudina, un prénom albanais.

Voir aussi 
Roudina
Rudine